Семён Матвеевич Беляков (1871—1912) — русский архитектор. В 1902—1904 гг. — младший архитектор строительного отделения Олонецкого губернского правления, член Олонецкого общества взаимного вспомоществования учащим и учащимся в младших народных училищах, Петрозаводского общественного собрания. С 1904 г. — инженер Тверского губернского земства. В 1905 г. — частная практика в г. Вильно. В 1907 г. — городской архитектор Царицына.

Окончил Институт гражданских инженеров императора Николая I (1898).

Проекты в Санкт-Петербурге 
 9-я линия, д.№ 74 — доходный дом. 1908.
 Можайская улица, д.№ 43 — доходный дом. 1909—1912. Завершён Я. М. Коварским. Включён существовавший дом.
 Малый проспект Васильевского острова, д.№ 26, двор — доходный дом. 1909.
 Большой проспект Васильевского острова, д.№ 20/7-я линия, д.№ 22 — торговый дом Степановых. Реконструкция. 1910.
 4-я Советская улица, д.№ 44 — доходный дом. 1911.
 Улица Лизы Чайкиной, д.№ 25-27 — доходный дом. 1911. Совместно с Н. А. Ефимовым.
 Чкаловский проспект, д.№ 52/улица Всеволода Вишневского, д.№ 9 — доходный дом. 1911—1913. Совместно с Ф. Д. Павловым и М. Д. Розензоном.

Литература

Ссылки 
 Санкт-Петербургские ассамблеи

Примечания 

Архитекторы Санкт-Петербурга
Архитекторы модерна